Прудово — название населённых пунктов:

Россия 
 Прудово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Прудово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Прудово — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Прудово — деревня в Рамешковском районе Тверской области.